Вараксинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Смоленская область 
 Вараксинское сельское поселение — входит в Сычёвский район

Удмуртия 
 Вараксинское сельское поселение — входит в Завьяловский район